Miejsca:
 Acre – stan w Brazylii
 Acre – rzeka w Brazylii
 Acre – wieś w Anglii
Technika:
 „Acre” – brazylijski niszczyciel z okresu „zimnej wojny”
 Niszczyciele typu Acre – typ brazylijskich niszczycieli z okresu „zimnej wojny”